Баррио-де-Муньо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 3,78 км². Население — 35 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса